Deze lijst van voetbalinterlands is een overzicht van alle officiële voetbalwedstrijden tussen de nationale teams van Kenia en Oeganda. De Oost-Afrikaanse buurlanden speelden tot op heden 56 keer tegen elkaar. De eerste ontmoeting was een kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup 1962 op 28 november 1961 in Nairobi. Het laatste duel, een kwalificatiewedstrijd voor het Wereldkampioenschap voetbal 2022, werd gespeeld in Entebbe op 11 november 2021.

Wedstrijden

Samenvatting

Details

46ste ontmoeting 

Oeganda
Kenia